Lateef může být:

 Yusef Lateef (1920–2013) – americký hudebník
 Lateef Adegbite (1933–2012) – nigerijský právník
 Lateef Crowder dos Santos (* 1977) – brazilský herec
 Lateef Kayode (* 1983) – nigerijský boxer